Unha
Garra
Casco

Localidades

Uña

Foguetes
 Unha  - Foguetes Norte coreanos

Unha